Каракору́м:

 Каракорум — горный хребет на границе контролируемого Пакистаном Кашмира и Китая;
 Каракорум — столица средневековой Монгольской империи;
 Каракорум — историческая область в Приаралье;
 Каракорумский уезд — административно-территориальная единица территории Временного Сибирского правительства в годы Гражданской войны в России, образованная в декабре 1918 года, упразднена в январе 1920 года;
 «Каракорум» — К-8 Каракорум/Karakorum — экспортное обозначение китайского лёгкого учебно-боевого самолета JL-8.